Nadezjda of Nadezhda kan verwijzen naar
 Nadezjda (Bulgarije), een deel van Sofia
 Nadezjda (schip), een Russische oorlogssloep
 Nadezjda (voornaam), een Slavische meisjesnaam
 BK Nadezjda Orenburg, een Russisch damesbasketbalteam
 Straat Nadezjda, een zeestraat
 Phaenocarpa nadezhda, een insect
 Lada Nadezjda, een automodel van AvtoVAZ